Alex dos Santos Gonçalves – calciatore brasiliano
 Aloísio dos Santos Gonçalves – calciatore brasiliano naturalizzato cinese
 Everton Kempes dos Santos Gonçalves – calciatore brasiliano
 Vasco dos Santos Gonçalves – politico e generale portoghese